Гвоздик

 Гвоздик — уменьшительное название гвоздя, малый гвоздь

 Гвоздик Александр Сергеевич (род. 1987) — украинский боксёр.
 Гвоздик — герой книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей», хулиган.